Причард (, ) — фамилия.
 Причард, Артур Джон (1908—1997) — британский органист и композитор.
 Причард, Брюс (род. 1963) — американский руководитель в рестлинге.
 Причард, Джеймс Коулз (1786—1848) — английский врач, психиатр, этнолог и антрополог.
 Причард, Норман (1877—1929) — индийский легкоатлет и актёр.
 Причард, Катарина Сусанна (1884—1969) — австралийская писательница.
 Причард, Уильям (1914—2013) — американский фармаколог.
 Причард, Эдвард Уильям (1825—1865) — британский женоубийца.
 Причард, Элейн (1926—2012) — английская шахматистка, международный мастер (1957) среди женщин.